Kellogg ist 
 ein englischer Familienname, siehe Kellogg (Name)

Kellogg ist der Name folgender Orte in den USA:
 Kellogg (Idaho), im Shoshone County
 Kellogg (Illinois), im Randolph County
 Kellogg (Iowa), im Jasper County
 Kellogg (Minnesota), im Wabasha County
 Kellogg (North Dakota), im Walsh County
 Kellogg (Oregon), im Douglas County

Unternehmen & Konzerne: 
 Kellogg Company (auch Kellogg’s), eines der weltweit größten Unternehmen für Getreideprodukte
 Kellogg Brown & Root, US-amerikanisches Ingenieur- und Bauunternehmen

Sonstiges: 
 Kellogg-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika
 Kellogg Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Briand-Kellogg-Pakt